Toucy ist:

 eine Gemeinde im Département Yonne, siehe Toucy (Yonne)
 ein Kanton im Département Yonne, siehe Kanton Toucy
 eine Käsesorte, siehe Liste von Käsesorten aus Frankreich

Toucy ist der Name folgender Personen:
 Philippe de Toucy († 1277), Regent (Bailli) des lateinischen Kaiserreichs von Konstantinopel